Пастор (Pastor) е име на:

 Пастор, свещеник
 Фамилно име
 Когномен на римски фамилии
 Публий Юний Пастор, съпруг на Цезения, баща на консула от 163 г.
 Авъл Юний Пастор, консул 163 г.

Вижте също 
 Пасторал, музикална пиеса
 Луи Пастьор